Tetropina är ett släkte av bäcksländor. Tetropina ingår i familjen jättebäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättebäcksländor
Tetropina